Untereggersberg ist der Ortsname von

 Untereggersberg (Lohberg), Ortsteil der Gemeinde Lohberg, Landkreis Cham, Bayern
 Untereggersberg (Riedenburg), Ortsteil der Stadt Riedenburg, Landkreis Kelheim, Bayern